Ofosu peut faire référence à : 
 Kingsley Ofosu (né en 1970), réfugié ghanéen.
 Phil Ofosu-Ayeh (né en 1991), footballeur ghanéen.
 Emmanuel Ofosu Yeboah, lauréat 2005 du Arthur Ashe Courage Award.